Серо де ла Кампана има више значења:

 Серо де ла Кампана (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо де ла Кампана (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Серо де ла Кампана (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику